Ива́н Куренко́в:
 Куренков, Иван Герасимович (1913—1983) — советский футболист.
 Куренков, Иван Иванович (1918—1970) — Герой Советского Союза.